Heracleum strelkovi är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Alfonsovitj Grossgejm. Heracleum strelkovi ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
strelkovi